Polk City – città della Florida
Polk City – città dell'Iowa